Vopisc (Vopiscus) fou un nom romà que significava el germà bessó que havia sobreviscut (mentre l'altra havia mort al néixer). Posteriorment fou usat com a cognom.
Flavi Vopisc, un dels sis escriptors de la "Historia Augusta"
Publi Manli Vopisc, cònsol el 114
 Luci Pompeu Vopisc, cònsol sufecte el 69